Харун Альпсой (; родился 3 марта 1997, Менцикен, Швейцария) — швейцарский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за турецкий клуб «Антальяспор».

Клубная карьера 
В 2015 году подписал свой первый профессиональный контракт с «Грассхоппером» до 30 июня 2018 года. Перед сезоном 2015-2016 стал наигрываться в основной состав. 23 августа 2015 года дебютировал в швейцарской Суперлиге в поединке против «Санкт-Галлена», который завершился вничью 1:1. Ян вышел на замену во втором тайме на 79-ой минуте вместо Шани Тарашая и спустя две минуты получил жёлтую карточку.. Всего за сезон провёл 13 игр.

Карьера в сборной 
С 17 лет активно призывается в юношеские сборные Швейцарии. Принимал участие в элитном отборочном раунде к чемпионату Европы среди юношей до 19 лет, однако сборная Швейцарии выступила неудачно и не попала на турнир.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Антальяспор»